Јаворје може бити:

 Јаворје (Власотинце), насељено мјесто у општини Власотинце, Република Србија
 Јаворје (Велике Лашче), насељено мјесто у општини Велике Лашче, Република Словенија
 Јаворје (Горења Вас-Пољане), насељено мјесто у општини Горења Вас-Пољане, Република Словенија
 Јаворје (Шмартно при Литији), насељено мјесто у општини Шмартно при Литији, Република Словенија
 Јаворје (Шентјур), насељено мјесто у општини Шентјур, Република Словенија
 Јаворје (Чрна на Корошкем), насељено мјесто у општини Чрна на Корошкем, Република Словенија
 Јаворје (Брдовец), насељено мјесто у општини Брдовец, Република Хрватска
 Јаворје (Нови Винодолски), насељено мјесто града Нови Винодолски, Република Хрватска